

Culture et société 
 Santa Lucia est une chanson napolitaine du .
 Le CMB Santa Lucia Sport est un club de basket-ball en fauteuil roulant, à Rome (Italie).

Toponyme

La  dans la province du KwaZulu-Natal ;
 Le Lac Santa Lucia dans cette région ;

Santa Lucía, ville dans la province de San Juan ;

Colline Santa Lucia, située à Santiago du Chili ;

Santa Lúcia est une municipalité du Paraná ;
 Santa Lúcia est une municipalité de São Paulo ;

Santa Lucia Range, chaîne de montagne californienne ;

Santa-Lucia-di-Mercurio, commune de Haute-Corse ;
 Santa-Lucia-di-Moriani, commune de Haute-Corse ;
 Port de Santa Lucia à Saint-Raphaël ;

Borgo Santa Lucia, quartier historique de Naples ;
 Colle Santa Lucia, commune de la province de Belluno ;
 Motta Santa Lucia, commune de la province de Catanzaro ;
 Santa Lucia del Mela, commune de la province de Messine ;
 Santa Lucia di Piave, commune de la province de Trévise ;
 Santa Lucia di Serino, commune de la province d'Avellino ;
 Villa Santa Lucia, commune de la province de Frosinone ;
 Villa Santa Lucia degli Abruzzi, commune de la province de l'Aquila ;
 Stazione di Venezia Santa Lucia, une des deux gares de Venise ;
 Église Santa Lucia, église de Venise ;

Santa Lucía, un corregimiento de la province de Chiriqui ;

Santa Lucia, municipalité de la province d'Ilocos Sur ;

Santa Lucía, municipalité du département de Canelones ;



Localités 
 Santa Lucía : une localité de la paroisse civile de Solano dans la municipalité de Río Negro dans l'État d'Amazonas ;
 Santa Lucía : localité de la paroisse civile de Pao de Zárate, dans la municipalité de José Félix Ribas, dans l'État d'Aragua ;
 Santa Lucía : capitale de la paroisse civile de Santa Lucía de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas.

Subdivisions 
 Santa Lucía : l'une des quatorze paroisses civiles de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas ;
 Santa Lucía : l'unique paroisse civile de la municipalité de Paz Castillo dans l'État de Miranda ;
 Santa Lucía : l'une des dix-huit paroisses civiles de la municipalité de Maracaibo dans l'État de Zulia.